Par ordre chronologique
 Leopold von Ledebur (1799–1877), historien allemand ;
  (1868–1951), général allemand ;
 Leopold von Ledebur (1876–1955), acteur allemand.